Ladies Linz 2018, właśc. Upper Austria Ladies Linz 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Ladies Linz rozgrywany w dniach 8–14 października 2018 roku w Linzu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 250 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Austrii